Folli, cognome italiano 

Paola Folli – cantante italiana
Piero Folli – sacerdote italiano
Stefano Folli – giornalista italiano
Umberto Folli – pittore italiano

Pagine correlate 
Franco Folli